Borovnik je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Borovnik, otoček pri Murtru
 Borovnik, otoček pri Situ

Borovnik je lahko tudi:

 Borovnik, Borov goban
 Borovnik, priimek